Гуараи () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс. Составная часть мезорегиона Западный Токантинс. Входит в экономико-статистический микрорегион Мирасема-ду-Токантинс. Население составляет  23 200 человек на 2010 год. Занимает площадь 2 268,161 км². Плотность населения — 10,23 чел./км².

Праздник города —  11 апреля.

История
Город основан 5 февраля 1968 года.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 25 149 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 53.232.636,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.578,48 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,719 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: тропический.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Токантинс